BWQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Brewarrina (Nuova Galles del Sud) (Australia)